Bhilwara (district), een district van de Indiase staat Rajasthan
 Bhilwara (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Bhilwara